Bohèmia, regió a la República Txeca 
 Bohemia, concentració de població designada pel cens dels Estats Units d'Amèrica al Comtat de Suffolk (Nova York) 
 Bohèmia Central, divisió administrativa (kraj) de la República Txeca 
 Bohèmia daurada, concepte aplicat en el modernisme a una forma de vida pròpia d'aquells artistes de famílies benestants que vivien totalment dedicats a l'art sense dificultats econòmiques per la seva condició familiar
 Bohèmia Occidental, regió de límits imprecisos a l'oest de Bohèmia fronterera amb Alemanya
 Bohèmia i Moràvia, protectorat o estat titella del Tercer Reich en la part de l'actual República Txeca que no fou incorporada directament a Alemanya (1939-1945)
 Bohèmia Meridional, unitat administrativa de la República Txeca fronterera amb les regions de Plzeň, Bohèmia Central, Vysočina i Moràvia Meridional, Alemanya i Àustria 
 Bohèmia (cultura), grup, moviment cultural o subcultural, apareix al  a l'obra del romàntic Henry Murger 
 Bohèmia (modernisme), estil de vida idealista, aplicat a començaments de segle XX
 Regne de Bohèmia